Genelo (filho de Tirídates) — nobre armênio do , neto de Genelo I
  — nobre armênio do 
  — nobre armênio dos séculos V e VI
  — nobre armênio do 

Desambiguações de antropônimos